Insane Poetry — американская хип-хоп группа из Лос-Анджелеса. Создана в 1988 году и является одной из первой хорроркор-групп.

История 
Группа была собранна репером Cyco, ранее известным как Psycho (Эндрю "Drew" Холимен), после того, как он был принят на работу в качестве диск-жокея на радиостанции KDAY. Совместно DJ Streek и Shakespear the One-Man Riot, Insane Poetry выпустили дебютный сингл, "Twelve Strokes Till Midnight," в 1988. После ухода Shakespear и Em-Dee, Insane Poetry подписали контракт с Nastymix/Ichiban Records  и выпустили второй альбом, Blacc Plague, в 1996 году, но из-за разногласий группе пришлось покинуть лейбл.
В 2001 Cyco познакомился с продюсером Джейсоном "JP Tha Hustler" Перлом. Они создали Grim Reality Entertainment. В 2003, Insane Poetry выпустили Faith in Chaos. В 2007 был выпущен альбом Fallen From Grace.
Insane Poetry присутствует на многих сборниках, включая Grim Reality Entertainment Music Collection Vol. 1, GRE for the Radio Music Collection Vol. 2, Corporate Takeover, New Breed, JP tha Hustler's 100% Hardcore, VD's Hardcore Hip Hop, и Nekro G's Reel Street Musik

Дискография

Альбомы 
 1992: Grim Reality
 1996: Blacc Plague
 2003: Faith in Chaos (Book of Revelations)
 2007: Fallen from Grace
 2008: Sutter Kain Presents Cyco the Snuff Reels
 2013: Edgar Allan Holiman
 2013: Random Acts of Violence (as M.M.M.F.D. With Scum of LSP)
 2014: Killaborations

 Компиляции 
 2008: 'History: Rare & Unreleased 2012: The Best of Insane Poetry Микстейпы 
 2012: Insane Poetry Presents Prelude to Edgar Allan Holiman—Creative Destruction The Mixtape''

EP 
2016: Violent Art EP

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-группы США
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса